Schloss Rheinberg ist der Name oder die Bezeichnung folgender Bauwerke:

 die Alte Kellnerei, das einzig erhaltene Gebäude des ehemaligen kurkölnischen und kurfürstlichen Schlosses Rheinberg, in Rheinberg, Nordrhein-Westfalen
 die Burg Crass in Eltville am Rhein, Hessen